Solberg (Kungälv), een plaats in de gemeente Kungälv in het landschap Bohuslän en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Solberg (Örnsköldsvik), een plaats in de gemeente Örnsköldsvik in het landschap Ångermanland en de provincie Västernorrlands län in Zweden
 Solberg (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in het landschap Medelpad en de provincie Västernorrlands län in Zweden